El término rentistas, plural de rentista, puede referirse a:

 Rentista, persona que vive de sus rentas y de sus ingresos o sus inversiones y no trabaja.
 Estado rentista, estado que obtiene ingresos de actividades económicas no productivas.
 Capitalismo rentista, capitalismo de quienes poseen rentas.
 Capitalismo patrimonial, capitalismo de quienes poseen patrimonio.

Véase también
 Club Atlético Rentistas.